Трес Пуентес има више значења:

 Трес Пуентес (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Пуентес (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пуентес (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику